Broudre ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Max Broudre (1852–1907), böhmischer Rechtsanwalt, Stadtratsmitglied, stellvertretender Bürgermeister, Sparkassendirektor und Bezirksobmann
 Karl Broudre von Goruszów (1866–1929), Offizier

Siehe auch:
 Bruder
 Browder